Le Tournoi de tennis de Cincinnati 2006 s’est déroulé du 14 au  sur dur dans la ville nord-américaine. Il s'agit du  Masters Series de la saison. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Après avoir échoué en finale de l'édition précédente, Andy Roddick remporte son  en simple face à Juan Carlos Ferrero.
 En double, Jonas Björkman et Max Mirnyi remportent le titre face aux jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan. C'est le  (et consécutif) à Cincinnati pour les deux hommes. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2006) (tournoi féminin)

Liens externes

Navigation 

Cincinnati
ATP 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en août 2006